Die Abkürzung DD steht für:

 den IATA-Code von Amber Airways
 eine BH-Größe, siehe Büstenhalter
 Dagobert Duck, Donald Duck und Daisy Duck
 Dark Data
 Data Definition, eine JCL-Anweisung, siehe Job Control Language
 Data-Dictionary, deutsch: Datenverzeichnis
 Daylight Disc in J. Allen Hyneks Klassifizierung von UFO-Sichtungen, siehe J. Allen Hynek#Hyneks Klassifizierung von UFO-Sichtungen
 DD (Automarke)
 Delta Debugging, Fehlersuche
 deployment descriptor, bei Enterprise Java Beans
 destroyer, Zerstörer-Klasse der US Navy
 Deutsch Drahthaar, Hunderasse
 DevilDriver, Musik-Band
 dewpoint depression, Taupunktdifferenz
 Dienst für Deutschland, kasernierter Arbeitsdienst in der DDR
 Difference in differences, Schätzmethode für Kausalbeziehungen
 medizinisch Differenzialdiagnose oder -diagnostik
 Digitale Dividende der Rundfunk-Digitalisierung
 direkte Demokratie
 Doctor’s Diary, eine Sitcom auf RTL
 Doctor of Divinity, in der Theologie
 Dolby Digital, Mehrkanal-Ton 5.1
 Domino Day, Veranstaltung mit Domino-Kettenreaktion
 Donald Dark (Musik)
 Doppeldickend-Speichen
 Doppeldominante (Musik)
 Doğa Derneği, türkischer Vogel- und Naturschutzverband 
 Double Density, Diskettenformat
 Due Diligence, die „gebotene Sorgfalt“ bei der Wertermittlung, siehe Due-Diligence-Prüfung
 Aktienkürzel an der NYSE von DuPont de Nemours 
 Durchdiener, Angehörige der Schweizer Armee, welche ihren Dienst an einem Stück leisten
 Durchdruck, Durchschrift eines Briefes
 Dynamite Deluxe, Musik-Band
 Präfix des Rufzeichens deutscher Amateurfunkstellen
 die postcode area Dundee

DD als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: kreisfreie Stadt Dresden
 Großbritannien: Chester
 Indien: Dadra und Nagar Haveli und Daman und Diu
 Niederlande: Mofas und Mopeds
 Norwegen: Oslo
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Sri Lanka

DD als Unterscheidungszeichen auf Kleinfahrzeugkennzeichen in der Binnenschifffahrt:

 Deutschland: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Dresden

dd steht für:

 double distilled, Bidestillatus
 das Unix-Programm dd (Unix)
 die einst geplante Top-Level-Domain .dd
 Didot-Punkt, ein französisches Schriftmaß

D&D steht für:

 Dungeons and Dragons, ein Pen-&-Paper-Rollenspiel

Abkürzung